Клара Понсо (род. 1989) —  французская актриса кино, театра и телевидения.

Карьера 
Клара  прошла обучение в Национальной консерватории драматического искусства в Париже.

Дебютировала в кино в 2008 году ролью Даши в одноимённой экранизации романа Мишеля Уэльбека «Возможность острова», поставленной самим писателем. До этого сыграла несколько ролей на театральной сцене и на ТВ. В 2012 году Понсо была одной из подружек героя Жиля Лелуша в откровенной комедии «Право на «лево» и стала партнёршей Эмиманюэль Беар в картине «Бай, бай, блонди!»  режиссёра Виржини Депант. Снималась в клипе группы Paradis  на песню Hémisphère. Лауреат Международного фестиваля итальянского кино в Бастии 2014 года за лучшую женскую роль в любовной драме «Козимо и Николь».

В 2015 году Клара Понсо сыграла поэтессу Марину Цветаеву в театральном представлении Марии Монтегани, свободно адаптированной  книги «Жизнь в огне. Исповедь»  Цветана Тодорова.

Ссылки 

Актрисы Франции